NC kan syfta på:

 NC – förkortning för North Carolina
 NC-maskin – numeriskt styrda verktygsmaskiner